Gromada Milejów steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Milejów (Powiat Lubelski)
 Gromada Milejów (Powiat Piotrkowski)